Het ATP-toernooi van Bazel 2013 (met de officiële naam Swiss Indoors 2013) werd van 21 tot en met 27 oktober gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in de St. Jakobshalle.

Het enkelspel werd gewonnen door Juan Martín del Potro. Hij versloeg in de finale Roger Federer met 7-6(3), 2-6 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Treat Huey en Dominic Inglot. Zij versloegen in de finale Julian Knowle en Oliver Marach met 6-3, 3-6 en [10-4].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel